Supercoppa serba 2013 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa serba 2013 – torneo di pallavolo maschile